A Vils több földrajzi fogalmat is jelölhet:

 3 folyó neve Németországban, illetve Ausztriában
 Vils (Duna) a Duna jobb oldali mellékfolyója Alsó-Bajorországban
 Vils (Lech) a Lech bal oldali mellékfolyója Dél-Bajorországban és Tirolban
 Vils (Naab) a Naab jobb oldali mellékfolyója Felső-Bajorországban

 Egy város neve az ausztriai Tirolban
 Vils (város)